Ibiapina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Juru (ort i Brasilien, Paraíba, Juru), 
 Ibiapina (kommun), Ceará, 
 Ibiapina (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar